Il singolare  del Trofeo Paolo Corazzi 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Eduardo Schwank era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Benjamin Becker ha battuto in finale 7–6(3), 6–1 Izak van der Merwe.

Teste di serie

  Benjamin Becker (campione)
  Andrea Stoppini (secondo turno)
  Kristian Pless (primo turno, retired)
  Marco Chiudinelli (semifinali)

 Blaž Kavčič (secondo turno)
 Stefano Galvani (semifinali)
 Frederik Nielsen (primo turno)
 Deniss Pavlovs (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trofeo Paolo Corazzi 2009